Építészet
 Beaux-Arts építészeti stílus

 Képzőművészeti iskola
 Beaux-Arts

 Hasonló nevű
 Beaux Arts trió amerikai zongoratrió (1955–2008)
 Beaux Arts Village település az USA-ban